Олленвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн
 Олленвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези